Лукашук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лукашук, Игорь Иванович (1926—2007) — советский и российский юрист-международник.
 Лукашук, Николай Васильевич (род. 1980) — украинский политик, председатель Днепропетровского областного совета.
 Лукашук, Олег Григорьевич (род. 1951) — украинский политик, народный депутат Украины.